Gâtinais est un toponyme désignant habituellement le Gâtinais, un ancien comté et une région naturelle de France.

Gâtinais se retrouve également dans les toponymes français suivants :

Toponyme

Communes 
Auvilliers-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Barville-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Batilly-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Beaumont-du-Gâtinais, commune française de Seine-et-Marne
Bordeaux-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Bouilly-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Chailly-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Feins-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Ferrières-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Fréville-du-Gâtinais, commune française du Loiret
Maisoncelles-en-Gâtinais, commune française de Seine-et-Marne
Mézières-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Pers-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Oussoy-en-Gâtinais, commune française du Loiret
Sceaux-du-Gâtinais, commune française du Loiret
Treilles-en-Gâtinais, commune française du Loiret

Canton 
Canton de Ferrières-en-Gâtinais, division administrative du Loiret

Divisions administratives 
Communauté de communes de Beauce et du Gâtinais, division administrative du Loiret
Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, division administrative d'Yonne
Syndicat mixte du pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, structure intercommunale du Loiret
Syndicat mixte du pays Gâtinais, structure intercommunale du Loiret

Voir aussi

Comte 
Famille de Beaumont-Gâtinais, lignée de seigneurs
Liste des comtes de Gâtinais
Aubry du Gâtinais, comte du Gâtinais
Geoffroy  du Gâtinais, comte du Gâtinais
Geoffroy II du Gâtinais, comte du Gâtinais

Seigneur 
Adam  de Beaumont-Gâtinais, seigneur de Beaumont-du-Gâtinais
Adam II de Beaumont-Gâtinais, seigneur de Beaumont-du-Gâtinais
Guillaume de Beaumont-Gâtinais, seigneur de Beaumont-du-Gâtinais
Isabelle de Beaumont-Gâtinais, seigneur de Beaumont-du-Gâtinais
Jean  de Beaumont-Gâtinais, seigneur du Beaumont-du-Gâtinais

Autres 
Bief de Chailly-en-Gâtinais, section du canal d'Orléans
Commanderie de Beauvais-en-Gâtinais, domaine de l'ordre du Temple
Parc naturel régional du Gâtinais français, aire protégée d'Île-de-France
Pâté du Gâtinais, sorte de tourte

Article connexe 
Gâtinois

Homonymie de toponyme